bruine herfstuil
 geelbruine herfstuil
 grijze herfstuil
 roodachtige herfstuil
 roodbruine herfstuil
 variabele herfstuil
 zwartgevlekte herfstuil